LKA steht für:
 Landeskirchenamt, Verwaltungsbehörde in Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, siehe #Konsistorium #Evangelische Kirchen
 Landeskirchenarchiv, das Archiv einer evangelischen Landeskirche
 Landeskleinbahnamt, die Vorgänger-Behörde des Niedersächsischen Landeseisenbahnamts
 Landeskreditanstalt
 Landeskriminalamt (Deutschland), eine Landesoberbehörde in Deutschland, die zur jeweiligen Landespolizei gehört
 Landeskriminalamt (Österreich), Organisationseinheit der Bundespolizei in Österreich
 Leistungs- und Kalkulationsaufstellung im Krankenhaus, siehe auch Aufstellung der Entgelte und Budgetberechnung
 Leistungsklasse A, die höchste Spielklasse im Schweizer Fraueneishockey, siehe Women’s League
 Lietuvos karo akademija, General Jonas-Žemaitis-Militärakademie Litauens
 Lietuvos kosmoso asociacija, die Litauische Weltraumorganisation
 Sri Lanka, Länderkürzel nach ISO 3166
 LKA Longhorn, Veranstaltungsort in Stuttgart
 Lao Central Airlines (ICAO-Code), laotische Fluggesellschaft

lka steht für:
 Lakalei (ISO-639-3-Code), Dialekt des Idalaka-Dialektkontinuums in Osttimor

LKA